Mistrzostwa Świata w Snookerze 1935 (ang. 1935 World Snooker Championship) – najważniejszy turniej snookerowy rozegrany w 1935 roku w Thurston’s Hall w Londynie (Anglia).

W finale turnieju Anglik Joe Davis pokonał swojego rodaka Willie Smitha 25–20.

Wydarzenia związane z turniejem 
 Joe Davis zapisał na swoim koncie pierwszego w historii snookerowych mistrzostw świata breaka stupunktowego, który wbił w meczu półfinałowym przeciwko Tomowi Newmanowi a który wyniósł 110 punktów.
 Mistrzem Świata w Snookerze 1935 został Joe Davis, który w meczu finałowym pokonał swojego rodaka Williego Smitha 25–20.
 Dla Joego Davisa był to dziewiąty tytuł mistrza świata w snookerze.

Drabinka turniejowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1936 w sporcie